Пара Марина Эракович / Тамарин Танасугарн — победительница турнира.

Посев 

  Чэнь И /  Рика Фудзивара (Четвертьфинал, отказ)
  Яюк Басуки /  Кимико Датэ-Крумм (Полуфинал)

<li>  Чжань Цзиньвэй /  Гао Шаоюань (Первый раунд)
<li>  Эрика Сэма /  Юрика Сэма (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Dunlop World Challenge 2009